Вещатель — многозначное понятие. Возможные значения:
 Вещатель (уст.) — предсказатель.
 Вещатель — устаревшее название жуков рода Медляки.
 Медляк-вещатель — вид жуков-чернотелок.
 Вещатель (хоствещатель) — организация, которая осуществляет телевизионное или радиовещание с места проведения того или иного значимого события.